Narey ist der Familienname folgender Personen:

 David Narey (* 1956), schottischer Fußballspieler
 Harry E. Narey (1885–1962), US-amerikanischer Politiker
 Khaled Narey (* 1994), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Naray
 Narai